Németh Károly (1889–1976) református lelkész
 Németh Károly (1922–2008) kommunista politikus, az Elnöki Tanács elnöke
 Dr. Németh Károly (1934–2012) egyetemi tanár, okleveles vegyészmérnök, az MTA doktora
 Németh Károly (1953) kosárlabdázó, edző
 Németh Károly (1956) zenész (Mini)
 Németh Károly (1957) cselgáncsozó
 Németh Károly (1970) asztaliteniszező
 Németh Károly a Tour de Hongrie profi országúti kerékpárverseny egyik résztvevője az 1930-as években